Martin Wood (regisseur) - Canadees regisseur
Martin Wood (ingenieur) - Brits ingenieur